La palabra Lanta puede referirse a:

Islas Lanta, al suroeste de Tailandia en la provincia de Krabi. Son dos: Ko Lanta Yai es la mayor y Ko Lanta Noi.
Cantón de Lanta, cantón francés en el departamento de Alto Garona.
Lanta, comuna francesa en el departamento de Alto Garona.